RWE – niemiecki koncern energetyczny
 Radio Wolna Europa – radio